Parada es un lugar situado en la parroquia de Parada de Outeiro, del municipio de Villar de Santos, en la provincia de Orense, Galicia, España.

Junto con el lugar de Outeiro forman el núcleo de Parada de Outeiro.

Referencias

Enlaces externos 

Localidades de Villar de Santos